Balaenoptera ricei (лат., возможное русское название — полосатик Райса, или кит Райса) — вид усатых китов из семейства полосатиковых (Balaenopteridae). Он был исторически идентифицирован как подвид полосатика Брайда и известен в англоязычной литературе и на интернет-сайтах как «кит Брайда Мексиканского залива» (Gulf of Mexico Bryde’s whale), или кратко как GoMx Bryde’s whale. Его отличие от этого вида было впервые обнаружено в 2014 году двумя генетиками, которые нашли доказательства с помощью митохондриальной и ядерной ДНК, указывающие на то, что популяция GoMx была отдельной эволюционной ветвью и, возможно, новым видом, наиболее тесно связанным с полосатиком Идена. Дополнительные генетические и анатомические данные, опубликованные в ходе последующего исследования 2021 года, подтвердили этот статус. Англоязычное и видовое название были даны в честь цетолога Дейла У. Райса (Dale W. Rice).

История изучения 

Этот вид был, предположительно, зарегистрирован китобоями в Мексиканском заливе ещё в конце 1700-х годов, а его небольшая численность (меньше ста особей) была впервые отмечена в 1990-х годах. Исследование этих популяций в 2014 году показало, что здесь обитает, вероятно, отдельный вид или подвид кита. Описание вида затруднялось отсутствием хорошего образца для исследования до начала 2018 года, когда в национальном парке Эверглейдс во Флориде (США) был найден выброшенный на берег кит, который позже был доставлен в Смитсоновский институт. Это позволило использовать особь этого вида без необходимости убивать или причинять вред кому-либо из представителей уже находящейся под угрозой исчезновения популяции, а также позволило проводить таксономические исследования для подтверждения его отличий.

Распространение и численность 

Эндемик северо-восточных районов Мексиканского залива.
Хотя некоторые ученые полагают, что он, возможно, исторически населял весь Мексиканский залив, в настоящее время этот вид постоянно встречается только в пределах небольшого участка северо-восточной части залива, характеризующегося континентальным шельфом от 100 метров до 400 метров глубины, где они остаются круглый год. Существует вероятность того, что некоторые популяции могут существовать в кубинских и мексиканских водах (поэтому текущая оценка популяции составляет всего «менее 100», хотя известно только 33—44 особи в водах США), но в настоящее время единственная популяция известна из США. Это единственные обитающие в Мексиканском заливе усатые киты, при этом большинство других видов в этом районе являются мигрирующими. Поскольку в заливе насчитывается менее 100 китов Райса, новый вид был причислен к вымирающим.

Описание 
Кит среднего размера, длина до 12,65 м и масса до 30 т.
Мало что известно об их экологии, а гипотезы об их диете и поведении в значительной степени основаны на китах Брайда. Китов Balaenoptera ricei обычно видят поодиночке или парами, но иногда они образуют большие рыхлые группы, которые, как считается, связаны с кормлением.

Таксономия 
Вид был впервые описан в 2021 году и получил латинское название Balaenoptera ricei в честь цетолога Dale W. Rice. Ранее рассматривался в качестве подвида в составе Balaenoptera brydei, комплекса из двух или трёх видов (полосатик Брайда и полосатик Идена, выделенный в 1993 году). В 2014 году в результате генетических исследований учёные пришли к выводу, что Balaenoptera ricei также представляет отдельный вид. В 2021 году дополнительные анатомические и генетические исследования подтвердили отдельный видовой статус и таксон получил официальное имя Balaenoptera ricei.

Филогения 
Кладограмма по данным Rosel et al. (2021):

Примечания

Литература 
 Томилин А. Г. Отряд Китообразные (Cetacea) // Жизнь животных. Том 7. Млекопитающие / под ред. В. Е. Соколова. — 2-е изд. — : Просвещение, 1989. — 558 с. — ISBN 5-09-001434-5
 R. R. Reeves, B. S. Stewart, P. J. Clapham, J. A. Powell: See Mammals of the World — a complete Guide to Whales, Dolphins, Seals, Sea Lions and Sea Cows. A&C Black, 2002, ISBN 0-7136-6334-0
 M. Würtz, N. Repetto: Underwater world: Dolphins and Whales. White Star Guides, 2003, ISBN 88-8095-943-3

Ссылки 
 Официально подтверждено существование еще одного вида китов.
 Gulf of Mexico Bryde’s Whale.
 NOAA Lists Gulf of Mexico Bryde’s Whales as Endangered.

Полосатиковые
Животные, описанные в 2021 году
Райс